Hortonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hortonville (New York)
 Hortonville (Wisconsin), im Outagamie County